«Ми́ка» () — многоцелевой стадион в Ереване, Армения, использующийся главным образом для проведения футбольных матчей. Вмещает около 7 000 зрителей.

История 
Стадион был построен на месте полуразрушенного стадиона «Аракс».

Стадион был домашним для футбольного клуба «Мика». Периодически свои домашние матчи на стадионе проводила «Мика-2».

В сезоне 2009 года футбольный клуб «Улисс» арендовал поле для проведения домашних поединков с соперниками.

После роспуска «Мики» в 2016 году, на нём проводили домашние матчи другие команды: «Эребуни», «Арцах», , «Севан».

В августе 2014 года был выставлен на аукцион службой принудительного исполнения судебных актов в счет уплаты налоговой задолженности владельца стадиона. Поставлением правительства от 28 августа 2014 года в случае отсутствия покупателей должен был быть национализирован и передан министерству финансов.

Ссылки 
 Профиль на worldstadiums.com 
 Страница стадионов Армении с описанием на сайте FootballPlus.com 
 Профиль на weltfussballarchiv.com 
 Стадион «Мика» из космоса 
 Стадион «Мика» на сайте Footballfacts.ru

Появились в 2007 году в Армении
Спорт в Армении в 2007 году
Многофункциональные стадионы Еревана
Футбольные стадионы Еревана
Стадион